Луис Морено Окампо (; род. 4 июня 1952 в Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский юрист, доктор права. Прокурор Международного уголовного суда (2003—2012).

В 1978 году окончил факультет права Университета Буэнос-Айреса. С 1980 по 1991 годы работал в Канцелярии генерального прокурора Аргентины, как прокурор участвовал в процессах над военной хунтой и в делах о борьбе с коррупцией. Поддерживал обвинение против военных командиров, превысивших служебные полномочия в ходе войны за Фолклендские острова.

С 1992 по 2003 годы занимался адвокатской практикой в юридической компании «Морено Окампо энд Уортман Хофре». Морено Окампо также является доцентом на кафедре уголовного права Университета Буэнос-Айреса и в своё время был приглашенным профессором в Стэнфордском университете и Гарвардской школе права. Он выступал в качестве консультанта Всемирного банка, Межамериканского банка развития и Организации Объединенных Наций. Являлся членом консультативного совета Transparency International.

В 2003 году избран первым Прокурором Международного уголовного суда. После истечения девятилетнего срока полномочий 5 июня 2012 года покинул свой пост, его место заняла юрист из Гамбии Фату Бенсуда.

В художественном фильме «Аргентина, 1985» (2022) Морено Окампо сыграл Питер Ланзани.

Примечания

Ссылки 
 Биография Луис Морено Окампо

Прокуроры Аргентины
Юристы Аргентины
Выпускники Университета Буэнос-Айреса
Выпускники Юридического факультета Университета Буэнос-Айреса